Bắc Giang steht für:

 Bắc Giang (Provinz), Provinz in Vietnam
 Bắc Giang (Stadt), Hauptstadt dieser Provinz